

Geografia 
 Diu – città del territorio di Daman e Diu (India)

Sigle 
 Diritto internazionale umanitario

Codici 
 DIU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Diu (India)
 diu – codice ISO 639-3 della lingua diriku